Vor der Hardt steht für:
 Vor der Hardt (Barmen), eine Ortslage in Wuppertal-Barmen, Nordrhein-Westfalen
 Vor der Hardt (Beyenburg), eine Ortslage in Wuppertal-Beyenburg, Nordrhein-Westfalen
 Ortslage von Gummersbach, Nordrhein-Westfalen, siehe Hardt-Hanfgarten